Ремолино има више значења:

 Ремолино (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ремолино (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику